Slingelandt ist der Familienname folgender Personen:

 Pieter Cornelisz van Slingelandt (1640–1691), niederländischer Porträt-, Genre- und Stilllebenmaler
 Simon van Slingelandt, Herr von Patijnenburg (1664–1736), niederländischer Politiker; von 1727 bis 1736 Ratspensionär von Holland

Siehe auch:
 Van Slingelandt
 Slingerland